
Molekulska formula -{C17H25NO3}- se može odnositi na:

 Levobunolol
 Cyclopentolate